Плейс () — английская фамилия. 

Известные носители:
 Плейс, Марта (1854—1899) — первая женщина, казнённая на электрическом стуле.
 Плейс, Мэри Кей (род. 1947) — американская актриса, певица, режиссёр и сценарист.

См. также 
 Place
 Плейстон
 Плейстоу
 Пляйс